film – utwór audiowizualny
 „Film” – czasopismo o tematyce filmowej
 potocznie o błonie fotograficznej
 potocznie o taśmie filmowej
 cienka warstwa cieczy na ciele stałym, np.:
 film w biomedycynie
 Film – jugosłowiański zespół rockowy
 Film – album studyjny Gosi Andrzejewicz
 Film – singel Cleo